Kurt Ahrens Jr. - um antigo piloto alemão de automobilismo.
Albert Ahrens - um oficial alemão que serviu no Deutsches Heer durante a Segunda Guerra Mundial. 
Hinrich Ahrens - um oficial alemão que serviu na Heer durante a Segunda Guerra Mundial.
Wilhelm Ahrens - um oficial alemão que serviu na Heer durante a Segunda Guerra Mundial.
Franz Heinrich Ludolf Ahrens - um filólogo alemão.  

Desambiguação